Алекса́ндр Беляко́в:
 Беляков, Александр Алексеевич (1904—1986) — советский режиссёр и художник мультипликации.
 
 Беляков, Александр Викторович (род. 1967) — казахстанский военный дирижёр.
 Беляков, Александр Владимирович (род. 1962) — советский саночник, призёр Олимпийских игр.
 Беляков, Александр Константинович (род. 1950) — российский футбольный тренер.
 Беляков, Александр Николаевич (1890—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Беляков, Александр Семёнович (род. 1945) — губернатор Ленинградской области.
 Беляков, Александр Степанович (1921—2008) — полный кавалер ордена Славы.
 Беляков, Александр Юрьевич (род. 1962) — поэт и переводчик.